La LEN Champions League 1998-1999 è stata la trentaseiesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Sedici team hanno conquistato la qualificazione alla seconda fase, disputata in due turni a gironi seguiti dalla Final Four, che è stata ospitata per la seconda volta dalla piscina Scandone di Napoli.

I campioni croati del POŠK Spalato hanno conquistato il trofeo per la prima volta, sconfiggendo in semifinale i campioni europei uscenti del Posillipo e in finale il VK Bečej.

Turno preliminare

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Quarti di finale

Gironi

Gruppo Blu

Gruppo Rosso

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Samir Barać, Alen Bošković, Srđan Bradarić, David Burburan, Teo Đogaš, Nikša Jaić, Ivan Katura, Aljoša Kunac, Vladimir Moćan, Dario Mužić, Mario Oreb, Dragan Rebić, Višeslav Sarić, Petar Trumbić, Aleksandar Nagy, Roman Polačik.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
 Fortnet.gr, European club competitions 1998-99.

Sport acquatici nel 1998
Sport acquatici nel 1999
Edizioni della LEN Champions League